Reeves steht für:
 Reeves (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort.
 Reeves Pulley Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobil-, Motoren- und Getriebehersteller
 USS Reeves (CG-24), Lenkwaffenkreuzer der United States Navy

Reeves ist der Name folgender 
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Reeves (Arkansas)
 Reeves (Georgia)
 Reeves (Louisiana)
 Reeves (North Carolina)
 Reeves (North Dakota)
 Reeves (Tennessee)
 Reeves Crossing, Delaware
 Reeves Park, New York
 Reeves County, Verwaltungseinheit in Texas

geographischer Objekte:
 Reeves Bluffs, Felsenkliffs im Viktorialand, Antarktika
 Reeves-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Reeves-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Reeves-Halbinsel, Halbinsel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reeves-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Reeves, Berg auf der Adelaide-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 4 Reeves, deutsche Band und Tanzformation
 Reeve, Amtsbezeichnung in England
 Emery Reves (1904–1981), US-amerikanischer Journalist ungarischer Herkunft
 Reaves, Begriffsklärung